Михаил Скалон:
 Скалон, Михаил Антонович (1863—?) — полковник императорской армии.
 Скалон, Михаил Николаевич (1874—1940) — русский генерал, участник Белого движения во ВСЮР, Бредовского похода, сын Н. А. Скалона. Примечания